Javie steht für:

 La Javie, eine französische Gemeinde, Département Alpes-de-Haute-Provence, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur

Javie ist der Familienname folgender Personen:

 Stan Javie (1919–2002), US-amerikanischer Schiedsrichter im American Football